John Barr (operator filmowy)
 John E. Barr